Les Vagabonds, un album de la série Louis la Guigne.
 Les Vagabonds, un groupe de musique.